Fineu (fill de Belos), príncep etíop, fill de Belos i d'Anquínoe.
 Fineu (pare de Pandíon), rei de Tràcia segons la mitologia grega.